Касым Бодеев (1900-1977) — советский работник сельского хозяйства, рисовод, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Работал рисоводом в Кзыл-Ординской области Казахской ССР. Происходит из подрода алтыбас рода узын племени кыпшак.

За всю историю рисосеяния в Кзыл-Ординской области лишь трижды урожай риса превышал 100 центнеров с гектара.

В 1936 году С. Жусупов из колхоза «Заря» снял урожай на площади в 7 га по 120 центнеров. В том же году на опытной делянке в 1 га один селекционер-самоучка в Чиили снял по 110 центнеров с гектара. В годы войны Ибрай Жахаев и Ким Ман Сам каждый на участке в 5 га собрали по 150—170 центнеров.

Касым Бодеев в 1968 году уже на площади в 20 га получил урожай по 107,6 центнеров на круг. Достижение Бодеева получило массовое распространение, нашло множество последователей в каждом рисосеющем хозяйстве. За достижения в труде он стал Героем Социалистического Труда.

Касым Бодеев вызвал на социалистическое соревнование рисоводов Крыма, Средней Азии, Кубани и Украины. Херсонский рисовод Герой Социалистического Труда — Л. Н. Дудченко, а также рисоводы Е. Г. Свижина, А. П. Проточенко приняли вызов казахстанского рисовода соревноваться за получение 60 центнеров риса с гектара на всей площади посева и успешно выполнили свои обязательства.

Семья 
Жена: Рахметқызы Күнбала
 Дочь: Бөдеева Гүлжахан (1938 г.р.)
 Сын:  Бөдеев Тұрым (1947-1997)

Награды 
 Герой Социалистического Труда.
 Орден Ленина.

Примечания

Ссылки 
 
 История рисосеяния в Кзыл-Ординской области
 В Казахстане открылся первый музей риса
 http://kitapkhana.kz/586-bdeev-asym.html

Рисоводы